Джон де Борман () — британский кинооператор французского происхождения.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров